Le terme Sambre désigne notamment :
 la Sambre est une rivière de Belgique et de France ;
 Sambre, station du métro léger de Charleroi en Belgique ;
 Sambre est une série de bande dessinée de Yslaire composée de :
 Sambre, série en trois parties,
 La Guerre des Sambre, série en quatre parties ;
 (4016) Sambre, un astéroïde.

Voir aussi